Lipoveni può avere i seguenti significati:
 Lipoveni – in lingua romena, gruppo etnico slavo detto anche Lipovani 
  Lipoveni – abitanti di Lipova, distretto di Arad, Romania

Geografia
Lipoveni – località del distretto di Suceava, Romania
Lipoveni – località del distretto di Cimișlia, Republica Moldova